Brater ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Brater (1819–1869), deutscher Redakteur und Politiker, Gründer der Süddeutschen Zeitung
 Michael Brater (* 1944), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Brather
 Brader
 Prater